Tazlina peut désigner :
 Tazlina, une ville des États-Unis en Alaska, dans la région de recensement de Valdez-Cordova ;
 le glacier Tazlina, un glacier des États-Unis en Alaska ;
 le lac Tazlina, un lac des États-Unis en Alaska ;
 la rivière Tazlina, une rivière des États-Unis en Alaska.